Акса је појам који може да се односи на:

 Акса — насеље и општина у јужној Француској у региону Лангдок-Русијон, у департману Од префектури Лиму;
 Акса (кантон) — кантон (општина) са центром у Акси.